HMAS Parramatta je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Parramatta (D-55)
 HMAS Parramatta (U 44)
 HMAS Parramatta (DE 46)
 HMAS Parramatta (FFH 154)

Parramatta